Eliseo puede referirse a:
 Eliseo
 Profeta Eliseo
 Elíseo de Reinos Olvidados: En el universo de Reinos Olvidados, el Elíseo es el lugar donde viven algunos ajenos y planodeudos (los buenos y justos teóricamente), que están en contraposición a los demonios que viven en el abismo o los diablos que viven en los nueve infiernos.